Poltrum ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Poltrum (* 1994), deutscher Handballspieler
 Martin Poltrum (* 1970), österreichischer Philosoph, Psychotherapeut, Lehrtherapeut und Professor für Psychotherapiewissenschaft an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien